Sosonka peut désigner :
en ukrainien (le nom étant écrit Сосонка) :
Sosonka, commune ukrainienne de l'oblast de Soumy ;
Sosonka, commune ukrainienne de l'oblast de Vinnytsia ;.